Jméno a příjmení Petr Brodský má více nositelů:

 Petr Brodský (duchovní) (* 1947) – český duchovní Českobratrské církve evangelické, politik OF, poslanec FS po sametové revoluci
 Petr Brodský (politik) (* 1944) – český politik ODS z Plzeňska, poslanec ČNR a PS v 90. letech
 Petr Brodský (matematik) (1939–2016) – český matematik, fyzik a skeptik, člen předsednictva Českého klubu skeptiků Sisyfos